Kvinära talsystemet är ett talsystem med basen 5. Talsystemet är ett positionssystem med de fem siffrorna 0, 1, 2, 3, och 4. För att påvisa att ett tal är skrivet i kvinära talsystemet kan man ha sänkt 5 efter talet, till exempel: 105 = 510.

Omvandlare

Källor 
 

Talbaser